Texto apócrifo puede referirse a:
 Los Evangelios apócrifos; 
 Los Apócrifos del Antiguo Testamento.
 Según los protestantes, los Deuterocanónicos; 
 Los libros intertestamentarios; o
 Una frase apócrifa.